

Догађаји

Рођења

Смрти

Дани сећања

910-е пне.

be-x-old:918 да н. э.
fr:918 av. J.-C.